Вайнграбен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Оберпуллендорф. Население составляет 385 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 9,2 км². Официальный код — 10827.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Хошопф (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 СДПА занимает 7 мест.
 АНП занимает 4 места.

Ссылки 

Города Бургенланда